Antonio Benítez Ostos (Córdoba, 1984) es un abogado español experto en Derecho Administrativo y Contencioso - Administrativo. Es Socio-Director de Administrativando Abogados.

Es conocido por defender casos de alto impacto mediático, trascendencia social y dificultad jurídica. Entre otros muchos, ha representado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la Asociación de Víctimas del Alvia  en una demanda contra el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en relación con uno de los siniestros ferroviarios más graves de España que tuvo lugar en 2013 y en el que fallecieron 80 personas y 144 resultaron heridas (Accidente Ferroviario de Santiago de Compostela).

Dicho recurso ha sido recientemente estimado de forma parcial exigiendo el Tribunal que se reúna la actual CIAF y resuelva expresamente la solicitud de las víctimas.

Asimismo, y entre otras organizaciones, defiende a la Asociación Internacional de la Policía y a la Asociación Defensa del Turno Libre.

Trayectoria profesional 

Tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Córdoba, desde 2009 hasta 2014 fue Director-Jefe del Área de Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo de una firma de abogados nacional.

Posteriormente, durante 4 años, ocupó el puesto de Director del Área de Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo en las Oficinas de Madrid y de Córdoba de Martínez – Echevarría Abogados. Desde 2017 hasta 2019 pasó a ser Abogado Asociado Senior del Departamento de Derecho Administrativo del despacho americano Andersen. 

Con posterioridad, funda su propia firma: Administrativando abogados de la que es Socio - Director. También, es Profesor en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid y en la Universidad Loyola Andalucía. Dirige el curso práctico sobre Derecho Administrativo Sancionador de Thomson Reuters.

Ha sido invitado a participar en programas de radio, televisión y prensa nacional como experto en derecho administrativo y contencioso-administrativo, tanto en temas relacionados con el accidente del Alvia como en otro tipo de asuntos de importante alcance público, social y jurídico.

Igualmente, es Director de la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist.

Accidente del Alvia 

Después del Accidente Ferroviario de Santiago de Compostela, Antonio Benítez Ostos, en representación de las víctimas del accidente, no aceptó la resolución del Ministerio de Transporte y llevó a los Tribunales al Ministerio y a la CIAF al no existir, en su opinión, una investigación independiente. La Agencia Ferroviaria Europea (ERA), por otro lado, concluye que el Gobierno español no cumplió con la obligación de investigar según la Directiva de Seguridad 49/2004. Una de las mayores reivindicaciones del abogado es recalcar la ausencia de imparcialidad en la investigación.

El pasado 26 de mayo de 2022, la Sala de lo Contencioso – Administrativo del TSJ de Madrid, estimó parcialmente el recurso interpuesto por Antonio Benítez Ostos.

Distinciones y premios 

 Premio "Andalucía Excelente 2017" en la categoría de Derecho Administrativo, por su capacitación jurídica, trayectoria profesional y proyección en dicha disciplina
 El despacho de abogados que representa, Administrativando Abogados ha sido nombrado en junio de 2022 como Caso de Éxito por parte de la Organización de la Spain Legal Expo.
 Asimismo, la firma ha sido reconocida como el mejor despacho de abogados en Derecho Administrativo por parte del ranking de Emérita Legal.

Apariciones en Televisión 
A lo largo de su trayectoria profesional, ha sido invitado por parte de diferentes programas televisivos en casos mediáticos y de actualidad relacionados con el Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo. Entre otros, en los programas de Cuatro: «Todo es Mentira», «Cuatro al Día» y Los Informativos. De La Sexta, los programas: «La Lupa» y Los Informativos. De Trece TV: «El Cascabel».

Apariciones en Radio 
Ha sido invitado a participar en programas de radio en Cadena Cope, La Ser, Radio Voz y en el Consejo General de la Abogacía Española.

Publicaciones 

 "Manual sobre el contrato menor", Editorial Aranzadi. ISBN: 978-84-1346-210-3.
 Ha publicado más de trescientos artículos doctrinales sobre Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo.

Referencias

Enlaces externos 

 Web oficial
 Entrevista en la Cadena Ser
 Linkedin oficial
Abogados de España